

Personnalités 
 Fanny Herrero (1974-), scénariste française ;
 Gerardo Herrero (1953-) : réalisateur et scénariste espagnol
 Daniel Herrero (1948-) : joueur puis entraîneur de rugby à XV
 André Herrero (1938-) : joueur de rugby à XV
 Bernard Herrero (1957-) : joueur de rugby à XV
 Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (1940-) : homme politique espagnol, un des pères de la constitution démocratique
 Pedro Herrero Rubio (1904-1978) : médecin espagnol, vénérable catholique
 Jesús Herrero (1990) : coureur cycliste espagnol
 Yayo Herrero (1965-) : anthropologue, écologiste et militante féministe espagnole.

Voir aussi 

 Alberto Herreros (1969-) : joueur de basket-ball espagnol
 Santiago Herrero (1943-1970) : ancien pilote de moto espagnol